Марко Павићевић може да се односи на:

 Марко Павићевић (1986), српски фудбалер
 Марко Павићевић (2001), српски кошаркаш